Брајан Готфрид је освојио турнир. У финалу је победио Едија Дибса резултатом 6-3, 5-7, 8-6, 6-0.

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1974.
Париз мастерс 1974.